Ghost Town (engl. für Geisterstadt) ist der Titel folgender Filme:
 Ghost Town (1936), US-amerikanischer Film von Harry L. Fraser (1936)
 Ghost Town, Originaltitel von Die Rache der Cheyenne, US-amerikanischer Film von Allen Miner (1956)
 Ghost Town (1988), US-amerikanischer Film von Richard Governor und Mac Ahlberg (1988)
 Ghost Town (2008) (废城 Fei cheng), chinesischer Dokumentarfilm von Zhao Dayong (2008)
 Ghost Town, Originaltitel von Wen die Geister lieben, US-amerikanischer Film von David Koepp (2008)

Ghost Town steht für:
 Ghost Town (Band), US-amerikanische Band 
 Ghost Town (Lied), Lied des US-amerikanischen Musikers Kanye West
 Ghost Town, Lied von The Specials aus dem Jahr 1981

Siehe auch:
 Ghosttown, Lied der Künstlerin Madonna
 Geisterstadt